Sayf al-Dawla puede referirse a:

Sayf al-Dawla, gobernante y fundador de un principado hamdanida en el norte de Siria que gobernó entre 945 y 967; o
Sayf al-Dawla (conocido en español como Zafadola), hijo de Abdelmalik, último rey de la taifa de Zaragoza.